Ромашенко — фамилия.

 Ромашенко, Андрей Иванович (1897—1942) — советский военачальник, полковник.
 Ромашенко, Наталья Викторовна (род. 1955) — советская и российская актриса, Заслуженная артистка России.

См. также 
 Ромашов
 Ромашкин